Воингозеро — озеро на территории Сосновецкого сельского поселения Беломорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 15,9 км², площадь водосборного бассейна — 87,5 км². Располагается на высоте 124,1 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на девять километров вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из восточного залива Воингозера вытекает река Воинга, впадающая с правого берега в реку Чуруж. Последняя, в свою очередь, втекает с левого берега в реку Охту, впадающую в реку Кемь.

В озере более трёх десятков безымянных островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001011102000006400.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 
 

Бассейн Охты (притока Кеми)
Озёра Беломорского района